«Королева Чардаша» — немецкий музыкальный кинофильм 1951 года. Цветной.

Создатели фильма 
Режиссёр: Георг Якоби.

На основе оперетты Имре Кальмана Королева чардаша.

Либретто: Лео Штайн, Бела Йенбах.

Авторы сценария: Б. Е. Лютге, Георг Якоби.

В ролях 
 Марика Рёкк — Сильва Вареску
 Йоханнес Хестерс — Эдвин фон Вальдесхайм
 Вальтер Мюллер — Бони (Бонифаций)
 Губерт Маришка — Ферри
 Жанетт Шульце — Стаси
 Франц Шафхайтлин — князь Леопольд, отец Эдвина
 Маргаретt Слезак — Матильда, мать Эдвина.

Сюжет 
Любовь настолько сильное чувство, что социальные различия для неё не столь уж и существенное препятствие. Если это — настоящая любовь.

Осовремененный (для середины XX века) вариант классического сюжета о любви, преодолевающей сословные препоны.

Случайная встреча в сицилийских горах после бурного столкновения с «разбойниками» стала роковой для Сильвы и Эдвина. Кто бы мог подумать, что между певицей варьете и потомственным дворянином, начавшим блестящую военно-дипломатическую карьеру, может возникнуть любовь? Но так случилось! И сейчас Эдвин готов на самые безумные поступки, лишь бы добиться своей цели — жениться на Сильве. И пусть родители против, пусть будет расторгнута помолвка с другой девушкой — ради любви можно идти на любые жертвы!

Фильмы-мюзиклы Германии
Фильмы 1951 года
Фильмы Георга Якоби